(1913-1973), politicien norvégien ;
 Johan Støa (1900-1991), sportif norvégien.